Таня Тейт (, род. 31 марта 1979 года) — сценический псевдоним британской порноактрисы, модели и писательницы. Тейт пришла в британскую порноиндустрию в 2009 году. Псевдоним выбрала под влиянием своего увлечения комиксами и на манер того, как Стэн Ли называл своих персонажей — с одинаковыми буквами в начале имени и фамилии. Тейт получила известность по съёмкам в жанре MILF, получив девять наград в категории «MILF года».

Биография 
Таня пришла в порноиндустрию в 2009 году в возрасте 30 лет и в настоящее время работает как в Ливерпуле, так и в Лос-Анджелесе. Она ведёт постоянную колонку в британском журнале для взрослых Ravers DVD. С 2010 года активно выступает как косплеер на фестивалях Comic-Con.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Великобритании
Родившиеся в Ливерпуле
Эротические фотомодели Великобритании
MILF-порнография
Косплееры